Gérard Banide (Párizs, 1936. július 12. –) francia labdarúgóedző. Fia a szintén edző Laurent Banide.

Források 
Gérard Banide adatlapja a weltfussball.com oldalon 

1936-ban született személyek
Párizsiak
Francia labdarúgóedzők
Az AS Monaco FC vezetőedzői
A Mulhouse vezetőedzői
A Marseille vezetőedzői
Az RC Strasbourg vezetőedzői
Élő személyek